Berkeley kan henvise til flere artikler:
 Berkeley – en by i Californien
 University of California, Berkeley – et universitetscampus, som ligger i byen Berkeley i staten Californien

Personer 
 George Berkeley – en filosof (1685-1753)
 Xander Berkeley – amerikansk skuespiller